Это список программного обеспечения, которое обеспечивает альтернативный графический интерфейс пользователя для операционных систем Microsoft Windows. Подобные программы называются оболочками.

Программы в этом списке не изменяют внешний вид оболочки Windows, а заменяют его; поэтому они выглядят и функционируют по-разному, и имеют различные варианты конфигурации.

См. также 
 Среда рабочего стола
 Microsoft Bob

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение только под Windows